Een verkeersweg:
A325 (Groot-Brittannië)
A325 (Nederland), zie Provinciale weg 325